Drums ("tamburi" o "batteria", in lingua inglese) può riferirsi a:
Drums – casa discografica italiana
The Drums – gruppo musicale indie rock statunitense 
The Drums – album del gruppo omonimo del 2010

Pagine correlate
Drum

Altri progetti